

Persone 
 Pardo – militare bizantino, catapano d'Italia
 Bernard Pardo – calciatore francese
 Denise Pardo – giornalista e scrittrice italiana
 Don Pardo – attore, conduttore radiofonico e conduttore televisivo statunitense
 Enrique Pardo – dirigente sportivo argentino
 Felipe Pardo – calciatore colombiano
 Francisco Pardo Artigas – vescovo cattolico spagnolo
 Gennaro Pardo – pittore italiano
 J. D. Pardo – attore statunitense
 Juan Pardo – esploratore e conquistador spagnolo
 Luis Pardo –  militare, diplomatico ed esploratore cileno
 Manuel Pardo – politico peruviano
 Pável Pardo – calciatore messicano
 Pierluigi Pardo – giornalista e conduttore televisivo italiano
 Rob Pardo – autore di videogiochi e imprenditore statunitense
 Ron Pardo – attore canadese
 Rubén Pardo – calciatore spagnolo
 Sebastián Pardo – calciatore cileno
 Tamir Pardo – agente segreto israeliano
 Urko Rafael Pardo – calciatore spagnolo
 Vito Pardo – scultore italiano

Altro 
 Pardo – gruppo etnico
 Pardo – nome comune del Panthera pardus